RRS est un sigle pouvant faire référence à :
 Royal Research Ship, préfixe pour les navires de recherche de l'état britannique ;
 Royal Regiment of Scotland, l'unique régiment d'Écosse.
 Rational Response Squad

RRS est un code pouvant faire référence à :
 Le code IATA pour l'aéroport de Røros en Norvège.